Роджер Хайорнс (Roger Hiorns , 1975, Бирмингем, Великобритания) — современный британский художник. В 2009 был номинирован на Премию Тернера.

Биография 
Родился в Бирмингеме, Великобритания, в 1975 году. Он посещал Bourneville College of Art с 1991 по 1993, а также Goldsmiths College в Лондоне с 1993 по 1996. Живет в Лондоне.

Творчество 
Роджер Хайорнс использует необычные материалы, создавая удивительные трансформации с найденными объектами и городским окружением. Огонь, вырывающийся из стока канализации; металлическая поверхность, пронизанная духами; кристаллы, покрывающие промышленные объекты. Наибольшую известность художнику принесла инсталляция в южном Лондоне, где он трансформировал бывшую квартиру, покрыв поверхности блестящими голубыми кристаллами сульфата меди. 75,000 литров раствора было закачано в муниципальную квартиру, чтобы создать удивительные красивые и сверкающие наросты на стенах, потолке и полу. Проект был назван «SEIZURE».

Персональные выставки

Примечания

Ссылки 
 Галерея Corvi Mora

Персоналии по алфавиту
Современные художники Великобритании
Премия Тёрнера